Apafi–Bethlen-kastély, Almakerék
 Apafi-kastély (Erzsébetváros)
 Apafi-kastély (Radnót)
 Apafi-kastély (Rónaszék)